Обвод — многозначное понятие:
 Обвод — линия, полоса, идущая вокруг чего-либо, окаймляющая, очерчивающая что-либо и где-либо.
 Обводы корпуса — внешние очертания корабельного корпуса, которые определяют его мореходные качества.
 Оборонительный обвод — линия укреплений по периметру какого-либо объекта или на подступах к нему.
 Обвод — действие по значению глагола обводить.

Примечания

См. также 
 Обводное шоссе — шоссе в районе Кунцево Западного административного округа Москвы.